Аменемопет (Аменофтис) — древнеегипетский фараон XXI династии, правивший в 993—978 годах до н. э.

Предположительно, приходился сыном Псусеннеса I и царицы Мутнеджмет.

Крышка саркофага Аменемопета была сделана из блоков, относящихся к Древнему царству.

По Манефону (в выдержках Секста Африкана и Евсевия Кесарийского), Аменофтис (древнегреческий вариант имени Аменемопет) правил 9 лет.

Имя

Примечания

Литература 
 

Фараоны по алфавиту
Фараоны XXI династии
Правители Африки X века до н. э.
Умершие от менингита